

Patronyme 

 Alexandre Durant, peintre et sculpteur français du  ;
 Ariel Durant (1898-1981), écrivain et philosophe ;
 Charles Ferson Durant (1805-1873), aéronaute américain ;
 Isabelle Durant (née en 1954), femme politique belge ;
 Joseph Alexandre Jacques Durant de Mareuil (1769-1855), diplomate et homme politique français ;
 Kevin Durant (né en 1988), basketteur américain ;
 Marc Durant (né en 1955), cycliste français ;
 Simon Durant (1776-1857), architecte français ;
 Thomas Clark Durant (1820–1885), industriel américain ;
 Will Durant (1885-1981), écrivain et philosophe ;
 William Crapo Durant (1861-1947), industriel américain ;

Toponyme 

 Durant (Iowa) ;
 Durant (Mississippi) ;
 Durant (Oklahoma).
Homonymie de localités aux États-Unis